Епархия Индаура () — епархия Римско-Католической церкви c центром в городе Индаур, Индия. Епархия Индаура входит в митрополию Бхопала. Кафедральным собором епархии Индаура является церковь святого Франциска Ассизского.

История 

11 марта 1935 года Римский папа Пий XI издал буллу Salutis animarum, которой учредил апостольскую префектуру Индаура, выделив его из епархий Аджмера, Аллахабада и Нагпура (сегодня — Архиепархия Нагпура).

15 мая 1952 года Римский папа Пий XII выпустил буллу Quae christianum nomen, которой преобразовал апостольскую префектуру Индаура в епархию.

В следующие годы епархия Индаура передала часть своей территории в пользу возведения новых церковных структур:
 13 сентября 1963 года — архиепархии Бхопала;
 3 февраля 1977 года — епархии Кхандвы;
 25 марта 2002 года — епархии Джхабуа.

В 1981 году епархия Индаура передала округ Мандсаур епархии Аджмера и Джайпура (сегодня — Епархия Аджмера и Епархия Джайпура).

Ординарии епархии 

 епископ Петер Янсен (11.07.1935 — 1947);
 епископ Германн Вестерманн (20.03.1948 — 14.06.1951) — назначен епископом Самбалпура;
 епископ Франс Симонс (15.05.1952 — 26.06.1971);
 епископ George Marian Anathil (18.12.1972 — 24.10.2008);
 епископ Chacko Thottumarickal (24.10.2008 — по настоящее время).

Источник 

 Annuario Pontificio, Ватикан, 2007
  Булла Salutis animarum, AAS 28 (1936), стр. 59 
  Булла Quae christianum nomen, AAS 44 (1952), стр. 756

Ссылки 

 Информация 

Католические епархии Индии